het Engelse woord voor trofee, zegeteken
 International Six Days Enduro, een motorcrossevenement